Die Abkürzung OEP steht für:
 Object Engineering Process, eine Analyse- und Entwurfsmethode für die objektorientierte Programmierung, die Einfluss auf die Unified Modeling Language (UML) hatte.
 One Equity Partners, ein Private Equity-Unternehmen
 Open Educational Practices, Sammlung von Praktiken zur Nutzung von Open Educational Resources (OER)
 Optometric Extension Program, eine internationale Organisation, die sich dem Fortschritt der Optometrie widmet
 Optimized Effective Potential, für Dichtefunktionaltheorie (Quantenphysik)

Abkürzung